El Palau de Riquer és un edifici situat al carrer dels Escudellers, 12 cantonada amb el de Nou de Sant Francesc, 2-4 de Barcelona, catalogat com a bé amb elements d'interès (categoria C del Catàleg de Patrimoni).

Es tracta d'un edifici en cantonada, amb un cos de planta baixa i tres pisos a la cantonada (de 45 m de façana al carrer Nou de Sant Francesc) i un cos de planta baixa i un pis a la resta.

Va ser fet construir el 1760 pel quart marquès de Benavent, Felip Marià de Riquer i de Sabater, segons el projecte del mestre de cases Joan Garrido i Bertran (autor de la casa del Gremi dels Velers), amb planta baixa i dos pisos, i accés a través del portal central a un pati amb l'escala al fons. Segons la documentació conservada, la decoració va ser encarregada al conegut pintor Manuel Tramulles, i l'escultor Ramon Amadeu va executar les cartel·les de guix i hi va pintar un retaule.

El 1854, Martí de Riquer i de Comelles va encarregar la reforma del palau a l'arquitecte Josep Oriol i Bernadet, que hi va remuntar un pis i en va ajustar la façana als cànons compositius de l'època.

Referències

Enllaços externs 
 

Riquer
Edificis del barri Gòtic
Carrer dels Escudellers